Центральный банк Гвинейской Республики () — центральный банк Гвинеи.

История 
29 февраля 1960 года учреждён Банк Гвинейской Республики. 27 июля 1961 года банк переименован в Центральный банк Гвинейской Республики.

Примечания

Источники

Ссылки 
 

Экономика Гвинеи
Гвинея
Банки, основанные в 1960 году